Парламентские выборы 1985 года в Венгрии () прошли 8 июня 1985 года. Венгерская социалистическая рабочая партия была единственной партией, принявшей участие в выборах, и выиграла 288 из 387 мест, 98 из остальных 99 были заполнены независимыми кандидатами, в то время как одно место осталось вакантным до следующего года.

Электоральная система 
Избирательная система была изменена к выборам 1985 года. В дополнение к 352 одномандатным округам, которые использовались на предыдущих выборах, ещё 35 членов парламента избирались по единственному общенациональному списку, в который были включены видные партийные, государственные и общественные деятели, деятели литературы и искусства. Избиратели, которые были вдали от дома в день выборов, могли голосовать только по общенациональному списку, за который таким образом проголосовало около 160000 дополнительных избирателей по сравнению с одномандатными округами.

В одномандатных округах должно было быть по крайней мере два кандидата. Это было достигнуто во всех округах, кроме Кестхей, где один из кандидатов снял свою кандидатуру. Перевыборы на это место состоялись весной 1986 года.

Результаты

Примечания 

1985
События 8 июня
Июнь 1985 года
1985 год в Венгрии
Венгрия